ZED (Zoo Ethnological Documentaries) est une société de production et distribution audiovisuelle française fondée en 1995 par Manuel Catteau, Jérôme Ségur et Jean Queyrat. Elle est spécialisée dans les documentaires de découverte pour la télévision, principalement pour France 5 et Arte.

Elle produit des documentaires comme Urgan, l'enfant de l'Himalaya, Devenir femme au Zanskar, la série Devenir un homme, ou encore un long métrage sorti au cinéma, La Nuit nomade.

Elle devient depuis 2011 distributeur de longs métrages cinéma.

Le documentaire Quand Homo Sapiens faisait son cinéma par le réalisateur et archéologue Marc Azéma, co-produit avec Passé Simple, Arte France et MC4, a reçu le Prix du jury au treizième Festival du film d’archéologie d’Amiens (), le Prix du Public au Festival International du film d’Archéologie de Rovereto, Italie (2016) et le Prix du Public 2016 au Festival du Film d'Archéologie de Clermont-Ferrand (2016).

Notes et références

Liens externes 
 

Société de production de télévision ayant son siège en France
Société de production de documentaire
Entreprise fondée en 1995